Кубок Болгарії з футболу 2014–2015 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув «Черно море».

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2014

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/3 грудня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/12 листопада 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/3 грудня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/14 листопада 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/6 грудня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 лютого 2015

|}

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 лютого/5 березня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 лютого/3 березня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 лютого/4 березня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/18 березня 2015

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/28 квітня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/29 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2014—2015
Болгарія
Болгарія
2014 у болгарському спорті
2015 у болгарському спорті